Солнечный сельский округ

Марий Эл 

 Солнечный сельский округ Советского района

Омская область 

 Солнечный сельский округ Русско-Полянского района

Тверская область 

 Солнечный сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)